«I Stand Alone» — песня американской рок-группы Godsmack, выпущенная как первый сингл с третьего студийного альбома Faceless. Песня также является единственным синглом с альбома The Scorpion King и основным саундтреком к фильму Царь скорпионов. В 2002 году он получил награду «Song of the Year From a Movie Soundtrack» по версии журнала .

«I Stand Alone» достигла 1-го места в чарте Mainstream Rock Tracks и 20-го в Modern Rock Tracks в США. Сингл получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, что сподвигло к успеху альбома Faceless, который был продан тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.

Процесс написания 
Автором песни «I Stand Alone» был Салли Эрна, а продюсером Эндрю Мурдок. Эрна сказал о создании этой песни:

Что касается продюсирования, Робби Меррилл заявил, что Мурдоку удалось вывести Салли на новый уровень с его вокальным диапазоном и попробовать разные идеи, которые группа не пробовала в прошлом. Они решили дать продюсеру шанс и не прогадали.

Текст песни 
«Песня была написана о герое из фильма Царь скорпионов», — объяснил Эрна на съёмках сопроводительного видео. «Дело в том, что он офигенно крутой и мужественный задира, но у него есть скрытая чувствительная сторона. Он чувствует себя изолированным, и ему нравится делать всё в одиночку, потому что у него была какая-то боль в прошлом или что-то вроде того. Я действительно не знаю, почему он такой. Я думаю, что всегда есть какая-то мистика в тех людях, которые действительно круты, но, возможно, чувствуют себя немного одинокими внутри. Таким образом, текст песни отчасти основан на его характере — быть настолько мужественным, насколько это возможно, но все же изолированным и одиноким».

Видеоклип 
Видеоклип основан на фильме «Царь скорпионов», а также содержит кадры из него. Режиссёром видеоклипа выступили братья Штраузе. Он был снят примерно за 750 000 долларов.

Появления 
Песня I Stand Alone стала саундтреком к фильму 2002 года «Царь скорпионов». О песне Салли Эрна рассказал изданию Launch Media: «это как приквел к фильму Мумия возвращается». Это случилось 5000 лет назад в Древнем Египте, 5000 лет назад, вы знаете? Они прислали сценарий и трейлер, и это отчасти то, на чём он был основан, был о персонаже в фильме».

Одним из фанатов этой песни является Дуэйн Джонсон, также известный как «Скала», главный герой фильма «Царь скорпионов». Он говорил, что изучение Эрной темы и сюжета фильма привело к созданию великой песни. «группа Godsmack начала работать с Чаком Расселом, режиссёром, и Чак изложил всю историю о том, кем был мой персонаж, и Салли написал песню. Вот что делает эту песню такой замечательной».

Эта песня также есть в видеоигре Prince of Persia: Warrior Within, которая была использована как для её трейлера, так и для игры в целом.

Награды 
Песня получила две номинации на «Грэмми» как «Лучшая рок-песня» и «Лучшее хард-рок исполнение».

В интервью Салли Эрна сказал, что две номинации группы на премию «Грэмми» застали группу врасплох, потому что они не выпустили альбом в 2002 году.

«Это действительно застало нас врасплох, потому что мы были так заняты работой над новым альбомом и тому подобными вещами, что даже не думали об этом», — сказал Эрна. «2002 год был для нас чем-то вроде стирки, за исключением этого трека. Он служил для своей цели. Это держало нас на плаву всё время, пока мы работали над новым альбомом и всем прочим, так что... теперь, когда он впитывается в меня, я очень рад, что нас только что номинировали на две награды. Победим мы в номинации или нет, всё равно... Кто-то теперь знает нас за ту тяжёлую работу, которую мы проделали».

Список композиций 

Примечание: Хотя «I Stand Alone» есть в альбоме Faceless, эта песня была выпущена годом раньше как сингл с альбома саундтреков фильма Царь скорпионов, затем позже была включена в альбом Faceless. Таким образом, все остальные треки на сингле добавлены с их предыдущих релизов, Godsmack и Awake.

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

См. также 
 The Scorpion King

Примечания

Ссылки 
 

Песни Godsmack
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни в стиле ню-метал
Царь скорпионов (серия фильмов)